Up eller UP kan ha olika betydelser:

Up (R.E.M.) – ett musikalbum från 1998 med R.E.M.
Up (musikalbum av Peter Gabriel) – ett musikalbum från 2002 med Peter Gabriel
Up! (musikalbum) – ett musikalbum från 2002 av Shania Twain
Up (film) – en film producerad av Disney-Pixar från 2009
IN-UP – en delstat i Indien, se Uttar Pradesh